Manfred Gahr ist der Name folgender Personen:

* Manfred Gahr (Mediziner) (* 1944), deutscher Kinderarzt 
 Manfred Gahr (Biologe) (* 1959), deutscher Verhaltensbiologe